Jasmin se poate referi la:

Persoane
Jasmin este un prenume derivat de la denumirea latină a iasomiei, Jasminum

Jasmin, cântăreață, actriță, fotomodel și prezentatoare rusă
Jasmin, actriță de la Bollywood, cunoscută pentru rolul său din filmul Veerana 
Jasminka Domaš, scriitoare, jurnalistă și savantă croată
Jasmin Hutter, politiciană elvețiană
Jasmina Mukaetova, cântăreață macedoneană
Jasmin Ouschan, jucătoare austriacă de pool 
Jasmin Schornberg, canotoare germană
Jasmin Schwiers, actriță germană
Jasmin Trtovac, fotbalist sârb
Jasmin Wagner, cântăreață pop, actriță și fotomodel german
Jasmin Wöhr, jucătoare germană de tenis 
Jacques Jasmin (1798–1864), poet francez

Altele
Jasmin (Paris Métro)
Jasmin (software)
Jasminocereus, gen de cactuși

Vezi și
Jasmine
Yasmin (dezambiguizare)